Isola Santa Maria, isola dell'Italia appartenente all'arcipelago della Maddalena, in Sardegna;
Isola Santa Maria, isola dell'Italia appartenente all'arcipelago dello Stagnone, in Sicilia.